Turó de la Guàrdia (el Pont de Suert), muntanya a la Serra de Sant Gervàs, entre el Pallars i la Ribagorça
 Turó de la Guàrdia (Espinelves), muntanya d'Espinelves (Osona)
 Turó de la Guàrdia (Pineda de Mar), muntanya entre els municipis de Santa Susanna i de Pineda de Mar (Maresme)